

Cinema 
 Gambler – film del 1971 diretto da Amarjeet
 Gambler – film del 1995 diretto da Dayal Nihalani
 Gambler – film del 2006 diretto da Phie Ambo

Musica 
 Gambler – musical
 Gambler – singolo dei Whitesnake del 1984
 Gambler – singolo di Madonna del 1985
 Gambler – album di Eric Woolfson del 1997, tratto dal musical omonimo
 Gambler – album degli Aphasia del 2006

Altro 
 Gambler Crew – crew di break dance
 Gambler – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
The Gambler
Gamblers